de auteur en reiziger Jan Huygen van Linschoten
 het mogelijk naar hem genoemde liedje Jan Huigen in de ton